Listenable Records — французький лейбл звукозапису з міста Вімере, спеціалізується винятково на важких жанрах музики, наприклад, дез-метал та дезкор.

Групи, підписані на лейбл 

Abhorrence
Aborted
Abscess
Adagio
Amaran
Ancient
Angtoria

Betraying the Martyrs
Bloodjinn
Blind Dog
Centurian
Crest of Darkness
Deranged
Destructor
Devilyn
Diabolique
Divine Rapture
Exhumed
Gardenian
General Surgery
Gojira
Gorod
Grief of Emerald
Hacride
Hate
Horned God
Immolation
Incantation
Jigsore Terror
Koldborn
Kruger
Luciferion
Lyzanxia
MAHATMA

Mors Principium Est
Mutant
Nail Within
Noctiferia
No Return
Non Human Level
Outcast
Pale Forest
Reclusion
Sarah Jezebel Deva
Satan (гурт)
Scarve
Soilwork
Solace
Speed/Kill/Hate
Submission
Svart Crown
Sybreed
Symbyosis
Textures
The Amenta
The Eyes of a Traitor
The Legion
The Omega Experiment
The Red Shore
Theory in Practice
Tyrant
Triumphator
Ultra Vomit
Vile
Waylander
Zonaria
</div>

Звукозапис
Музична індустрія